Сепаратизм в России — явление, вызванное стремлением некоторых этнических, субэтнических и региональных групп, живущих в пределах заявленных границ Российской Федерации, к суверенитету или автономии.

После распада СССР в 1990-х годах, Российская Федерация, по мнению многих политологов, сама находилась на грани распада. В то время на территории России существовало де-факто независимое государство — Чеченская Республика Ичкерия, которое вело боевые действия против федеральных войск в 1994―1996 годах и 1999 ― начале 2000-х годов. Отчасти такая политика была спровоцирована заявлением главы Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина, которое он высказал на встрече с общественностью в Уфе 6 августа 1990 года: «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». 8 августа он повторил схожие слова в Казани.

Главными центрами сепаратизма в России по состоянию на 1999 год являлись Чечня и Дагестан. По некоторым данным, сепаратистские настроения присутствуют в Ингушетии, Туве, Татарстане, Башкортостане, Якутии и Бурятии. Существует в России и сепаратизм некоторых областей, населённых преимущественно русскими, например, в Калининградской и Кемеровской областях. Однако в последние годы тенденции сепаратизма проявились и в преимущественно русских регионах России уже без этнической окраски. Всего в России выделяют от 31 до 75 точек этно-территориальных напряжений.

Этнический сепаратизм 

Российская Федерация имеет сложный этнический состав. В 13 из 85 субъектах РФ доля русских в населении составляет менее 50 %. В число регионов с самой высокой долей титульных этносов входят северокавказские республики и Тува.

Кавказ 

Сепаратистское движение на российском Северном Кавказе имеет богатую историю (включая существовавшие или пытавшиеся стать независимыми государства как отдельных народов и этногрупп, так и нескольких народов в определённые периоды: дороссийский, царский, гражданской войны, распада СССР) и до 2016 года действовало под знаменем организации Кавказский эмират.

Помимо Чечни, также ранее были отмечены такие активные очаги сепаратизма:
 Северный Лезгистан (лезгинский сепаратизм, ирредентизм с азербайджанским Лезгистаном, гражданские выступления)
 Кадарская зона (вооружённая форма)
Осетинский ирредентизм (пересмотр статуса Республика Северная Осетия а также объединение с Государство Алания и образования Осетия)

Существуют также движения за автономизацию разных территорий, а также за переустройство их статусов, например, ирредентизм (помимо лезгинского) осетинских (российской Северной и грузинской Южной Осетий), адыгских (Адыгея, Кабарда, Черкесия) и других близких (Балкария, Карачай) народов, разделение Дагестана (Кумыкистан, Ногайская автономия, Табастан) и т. д.

Чечня 

Чеченская республика Ичкерия — непризнанное государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР. Подверглось расформированию во время Чеченских конфликтов.

Татарстан 
30 августа 1990 года Верховный Совет Татарской АССР принял Декларацию о государственном суверенитете Республики Татарстан. В декларации, в отличие от некоторых союзных и почти всех других автономных российских (кроме Чечено-Ингушетии) республик, не было указано нахождение республики ни в составе РСФСР, ни СССР и было объявлено, что как суверенное государство и субъект международного права она заключает договоры и союзы с Россией и другими государствами. В ходе распада СССР и позже Татарстан с такой же формулировкой принял декларации и постановления об акте о независимости и вхождении в СНГ, провёл референдум, принял конституцию.

18 октября 1991 года было принято Постановление Верховного Совета об акте о государственной независимости Татарстана.

Осенью 1991 года, при подготовке к подписанию 9 декабря 1991 года Договора о создании ССГ как конфедеративного союза, Татарстан вновь объявил о желании самостоятельного вступления в ССГ.

26 декабря 1991 года, в связи с беловежским соглашением о прекращении существования СССР и об образовании СНГ, была принята Декларация о вхождении Татарстана в СНГ на правах учредителя.

21 марта 1992 года в Татарстане прошёл референдум о статусе Республики Татарстан. На вопрос: «Согласны ли Вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?» проголосовало положительно более половины граждан республики (61,4 %), принявших участие в голосовании.

Однако, до этого Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 13 марта 1992 года № 3-П были признаны не соответствующим Конституции РСФСР — Российской Федерации 1978 года ряд положений Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР от 30 августа 1990 года, ограничивающие действие законов Российской Федерации на территории Республики Татарстан, а также постановление Верховного Совета Республики Татарстан от 21 февраля 1992 года «О проведении референдума Республики Татарстан по вопросу о государственном статусе Республики Татарстан» в части формулировки вопроса, предусматривающей, что Республика Татарстан является субъектом международного права и строит свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров.

31 марта 1992 года Татарстан отказывается подписать Федеративный договор. 22 мая было принято Постановление Верховного Совета о статусе Татарстана как суверенного государства. 30 ноября 1992 года вводится новая Конституция Республики Татарстан, объявляющая его суверенным государством.

В декабре 1993 года в Татарстане объявлен бойкот всероссийского голосования 12 декабря 1993 года по проекту новой Конституции России. Голосование по проекту конституции России в Татарстане было признано не состоявшимся, поскольку в нём приняло участие менее 15 % избирателей. Большинство из них (74,84 %) проголосовало за принятие Конституции Российской Федерации, определяющей Татарстан как субъект Российской Федерации.

В заключённом 15 февраля 1994 года Договоре о взаимном делегировании полномочий с Российской Федерацией Татарстан объявлялся объединённым с Россией ассоциированным государством с конфедеративным статусом. В 2007 году договор был продлён на 10 лет, в 2017 году срок действия договора истёк

Татарский сепаратизм 1990-х и 2000-х годов основывался, в том числе, на факте взятия Казани войсками Ивана Грозного и последующей ликвидации Казанского ханства и подкреплялся лозунгами «Я помню 1552 год» и «Холокост татарского народа — 1552!».

19 апреля 2002 года Госсовет Татарстана принял новую редакцию Конституции республики, приведенную в соответствие с Конституцией РФ.

Тува 
В 1992—1993 годах Народный фронт «Хостуг Тыва» («Свободная Тува»), призывая к независимости Тувы и её выходу из состава России, спровоцировал столкновения с русским населением. В результате, по данным СМИ, из Тувы уехало более 20 тысяч русских.

В 1995 году этнограф В. И. Козлов отмечал:
Гораздо более острая си­туация сложилась в Туве, территория которой (Урянхайский край) была присоединена к Советскому Союзу лишь в 1944 г. Национальное движение среди тувинцев, составляющих почти две трети местного населения, сразу приобрело сепаратистский и в значительной степени антирусский характер. Дело доходило даже до нападения тувинских вооружённых отрядов на русских поселенцев. Неудивительно, что многие русские покинули территорию Тувы, а те, кто остался, не чувствуют себя здесь в безопасности.

К концу 1990-х годов «Хостуг Тыва» и дочерняя Народная партия суверенной Тувы, выступавшая за экономическую обособленность Тувы от Российской Федерации, практически самораспустились. Конституция, принятая на референдуме 6 мая 2001 года, не содержала упоминаний о суверенитете республики и уравняла в правах русский и тувинский языки.

Карелия 

Попытавшийся провести референдум о присоединении приграничных районов Республики Карелии к Финляндии предприниматель Вячеслав Дрезнер был обвинён российским судом в экстремистской деятельности и, впоследствии, приговорён к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Это был первый громкий случай проявления сепаратизма в этой республике. Также по городам и сёлам распространялись листовки с призывами о проведении референдума об отделении от России.

27 ноября 2015 года городской суд Петрозаводска за призывы к сепаратизму приговорил депутата города Суоярви Владимира Заваркина к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Русский сепаратизм 
Против «великодержавия» и имперской идеи, ассоциируемых с «Евразийским проектом» выступает праворадикальный политический деятель Алексей Широпаев. Он высказывал сомнения в единстве русского народа и рассматривает его как конгломерат субэтносов, различающихся как психологически, так и физиологически. По этой причине он выступает сторонником русского сепаратизма, полагая, что в нескольких небольших русских по составу государствах будет легче отстаивать интересы русских, чем в большой многонациональной империи. Широпаев заявляет об идее разделения России на семь русских республик и превращение её в «федеративное содружество наций». Вместе с другим праворадикальным деятелем Ильёй Лазаренко Широпаев утверждал, что проект «российской нации» провалился, поскольку в приоритете у населения России сохраняется этничность. С этими идеями Лазаренко и Широпаев выступали на Десятых Старовойтовских чтениях 22 ноября 2013 года в Высшей школе экономики в Москве. Центральный федеральный округ Широпаев предложил преобразовать в Республику Залесская Русь и формировать в ней «залесское самосознание». Лазаренко руководит движением «Залесская Русь».

Территориальный сепаратизм

Калининградская область 

Действующая с 1 декабря 1993 года Балтийская республиканская партия поставила своей целью повышение статуса Калининградской области в составе России хотя бы до автономной республики с перспективой выхода из состава РФ. 3 декабря 2003 года партия была распущена, поскольку её устав противоречил Конституции Российской Федерации. Попытки восстановить партию путём жалоб в ЕСПЧ не увенчались успехом. Формальным правопреемником партии является Калининградское региональное общественное движение «Республика».

Урал 
Уральская республика — существовала с 1 июля 1993 года по 9 ноября 1993 года в границах современной Свердловской области. Республика была преобразована из Свердловской области с целью повышения её статуса в составе Российской Федерации и приобретения большей экономической и законодательной самостоятельности. Прекратила своё существование после издания Указа Президента Российской Федерации о роспуске Свердловского Облсовета, а затем — об отстранении от должности главы администрации Эдуарда Росселя.

Также в рамках «Большой Уральской Республики» должна была оказаться Челябинская область, в которой во время существования Уральской республики разгорелся острый политический кризис.

Смешанный (этно-территориальный) сепаратизм

Сибирь 
Аман Тулеев, в 1993 году, во время заседания участников «Сибирского соглашения» (ассоциации городов Сибири) выдвинул идею о создании Сибирской республики.

В августе 2014 года активистами было подано две заявки в мэрию Новосибирска с целью согласования «Марша за федерализацию Сибири» и (после переименования) «Марша за незыблемость конституционного строя». Обе заявки были отклонены. Организаторы призывали к развитию федерализма в духе сибирских областников XIX века. 1 августа 2014 года власти России заблокировали группу Вконтакте «Марш за федерализацию Сибири» и одного из его организаторов — художника Артёма Лоскутова. Роскомнадзор вынес предупреждение 14 СМИ о недопустимости размещения информации о «Марше за федерализацию Сибири». Марш так и не был проведён.

Дальний Восток 
С весны 1992 года часть дальневосточной элиты встала на позиции откровенного дальневосточного сепаратизма и в качестве прецедента откровенно обсуждала существовавшее с апреля 1920 года по ноябрь 1922 года государство. Уже в середине 1990-х годов выдвигались реальные предложения создания и объединения в новую Дальневосточную Республику. В частности, призывал к этому политик Виктор Ишаев, который был губернатором Хабаровского края на протяжении 17 лет. По данным «Независимой газеты», тенденция сепаратизма сильнее всего в приморских городах (например, во Владивостоке и Мурманске). В январе — феврале 2009 года начавшиеся сначала по чисто экономическим причинам митинги жителей Дальнего Востока привели к появлению идеи независимой от РФ Дальневосточной республики (ДВР).

«Хватит кормить Москву!» 
В Интернете, несмотря на блокировку Роскомнадзором, в 2014 году регулярно появлялись призывы выйти на марш «Хватит кормить Москву!». Одним из организаторов марша выступал вышеупомянутый российский художник Артём Лоскутов. По официальной версии, марш проходил не за отделение, а за расширение самоуправления и справедливое распределение финансовых ресурсов. Под тем же лозунгом готовился марш за федерализацию Кубани. Марш в Краснодаре не состоялся по причине отсутствия участников.

Формирование добровольческих батальонов 
Создание добровольческих частей по национальному и региональному принципу для войны с Украиной раскритиковали некоторые русские националисты, поддержавшие войну. Например, публицист Егор Холмогоров в своём телеграм-канале репостнул мнение о том, что создание национальных именных соединений — это инициатива с сепаратистским характером: «Очень опасное начинание. […] Части со специфической этнотерриториальной идентичностью могут стать основой местной армии, если возникнет соответствующая политическая ситуация». Автор, которого цитировал Холмогоров, привёл исторический пример украинского корпуса генерала Скоропадского, который создали в 1917 году для участия в Первой мировой войне. После прихода к власти большевиков он стал основой армии Центральной украинской рады.

Ирредентизм 

В России проживают много народов родственных или идентичных титульным этносам соседних стран. В некоторых регионах России и соседних странах высказываются ирредентистские идеи о воссоединении разделённых народов.

В Бурятии и двух бурятских автономных округах высказываются идеи вхождения в состав Монголии в рамках идеи панмонголизма.

В Казахстане в националистической среде часто звучат требования к возврату Оренбурга (бывшем столицей Казахской (тогда — Киргизской) ССР в 1920 году) и южной части Омской области.

В Финляндии и Карелии у части населения популярны идеи объединения Финляндии и Карелии.

Юридические аспекты 
В декабре 2013 года Госдума приняла законопроект КПРФ о введении уголовной ответственности за публичные призывы к разделению России. Наказание за нарушение закона — штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 300 часов или лишение свободы на срок до трёх лет или пяти лет (если призывы осуществлялись с использованием интернета).

4 июля 2020 года вступили в силу поправки к Конституции России, одна из них — поправка о защите суверенитета и территориальной целостности (часть 2.1 статьи 67 Конституции), — не допускает отчуждение территорий и призывы к ним.

Размеры и виды штрафов за сепаратизм и призывы к нему 
8 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал законы о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК) РФ, которые касаются ответственности за сепаратизм и призывы к нему.

Принятые поправки предусматривают, что ст. 280.1 УК (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) дополняется механизмом административной преюдиции: при первом нарушении в течение одного года ответственность будет следовать по новой статье КоАП 20.3.2 с тем же названием. Ч. 1 этой административной статьи будет предусматривать штраф в размере от 30 до 60 тысяч рублей для граждан, от 60 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Ч. 2 ст. 20.3.2 будет карать за действия, совершённые с использованием СМИ или интернета, штрафом в размере от 70 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Закон предусматривает, что за распространение запрещённых сепаратистских материалов должна следовать ответственность именно по ст. 20.3.2, а не по ст. 20.29 КоАП о распространении экстремистских материалов. Срок давности привлечения к ответственности по ст. 20.3.2 составит год с момента совершения правонарушения. При этом один из видов санкций по ч. 1 уголовной ст. 280.1 ужесточается: штраф по ней составит от 200 до 400 тысяч рублей.

Кроме того, в УК вводится ст. 280.2 (нарушение территориальной целостности РФ), карающая за «отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» при отсутствии признаков преступлений, подпадающих под ст. 279 и 280.1 УК, предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет. Дела по этой статье будут рассматривать коллегии из трёх судей в судах субъектов федерации.

См. также 
 Парад суверенитетов
 Распад СССР
 Распад России
 Кувандыкский коридор

Примечания

Литература 
 Музаев Т. М. Этнический сепаратизм в России. — М.: Панорама, 1999. — 224 с. — ISBN 5858950531
 Домарева М. А. Сепаратизм в постсоветской России: факторы возникновения, функционирования и нейтрализации / Рос. гос. соц. ун-т. — Москва, 2004. — 34 с.
 Савва М. В., Савва Е. В. Сепаратизм в современной России: актуальность и классификация
 Щербинин Д. И. Конфликтный потенциал современного сибирского сепаратизма Барнаул, 2010. — 18 с.
 Колоткин М. Н. Сотникова Е. В. Сибирский сепаратизм в геополитическом пространстве России
 Матюхин В. М. Сепаратизм в России: сущность, формы, способы нейтрализации: Социально-философский анализ / Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. — Москва, 2005. — 21 с.